Ролленха́ген () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Ролленхаген, Габриэль (1583—1619) — немецкий писатель, драматург, сын Георга Ролленхагена.
 Ролленхаген, Георг (1542—1609) — немецкий поэт, педагог, отец Габриэля Ролленхагена.